Río Seco 1ra. Sección kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Río Seco 1ra. Sección, Cárdenas, ort, Tabasco, 
 Río Seco 1ra. Sección, Cunduacán, ort, Tabasco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar